Flügel steht für:
 einen Körperteil bei Tiergruppen:
 Flügel (Vogel)
 Flügel (Insekt)
 Flügel (Schmetterling)
 Flügel bei Fledermäusen und Flugsauriern, siehe Flughaut
 einen Körperteil bei Engeln
 einen Pflanzenteil, siehe Meteorochorie
 ein Musikinstrument, siehe Flügel (Tasteninstrument)
 Türflügel, siehe Türblatt

Als Teil von Geräten und Maschinen:
 ein Bauteil zur Erzeugung von Auftrieb, siehe Tragfläche
 ein Teil eines Rotors, siehe Hauptrotor
 als Flügel einer Windmühle
 ein Teil einer Turbine, siehe Leitschaufel
 ein Teil eines Autos, siehe Flügel (Landfahrzeug)
 eine Spindel mit abgespreizten Armen, siehe Spinnrad

Im Sinne von „Seite“:
 einen Teil eines Gebäudes, siehe Gebäudetrakt
 eine Gruppierung innerhalb einer politischen Partei, siehe Parteiflügel
 Der Flügel, völkisch-nationalistische rechtsextreme Gruppierung innerhalb der Partei Alternative für Deutschland (AfD)
 ein Seitenteil eines Triptychons, siehe Flügelaltar
 eine Hälfte des Bretts beim Schach, siehe Flügel (Schach)
 eine Position in Mannschaftssportarten, Flügelspieler
 ein Teil einer militärischen Schlachtordnung, siehe Flügel (Militär)

Namentlich:
 Flügel (Familienname), siehe dort zu Namensträgern
 Flügel (Remscheid), eine Ortslage der bergischen Großstadt Remscheid
 Flügel, Roman von Terry Pratchett, siehe Die Nomen-Trilogie
 Flügel (1966), sowjetischer Spielfilm von Larissa Schepitko

Siehe auch:
 
 Flügelung
 Flügelort
 Flügerl
 Pflügl